Hellgate, un film américain de Charles Marquis Warren, sorti en 1952.
 Hellgate, un film hongkongais de Mitsuo Murayama, sorti en 1970.
 Hellgate: London, un jeu vidéo édité par Namco en 2007.